Боттригари:

 Боттригари, Алессандро (пер. пол. XV в.—1505) — итальянский юрист и политик.
 Боттригари, Эрколе (1531–1612) — итальянский гуманист, теоретик музыки, поэт и композитор.